Napi kan syfta på:

Estland 
2 Näpi, ort, Lääne-Viru län, Sõmeru vald,

Grekland 
3 Nápi, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou,

Indonesien 
4 Desa Napi, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar